IRI kan avse: 

 IRI – ett fristående forskningsinstitut vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet, se Institutet för rättsinformatik
 IRI – ett italienskt statligt holdingbolag som grundades 1933 med huvudkontor i Rom, se Istituto per la Ricostruzione Industriale
 IRI – ett bland många mått på vägojämnhet, se International roughness index
 IRI – ett flerdimensionellt verktyg för att mäta empati, se Interpersonal Reactivity Index

Se även
 Iri – flera betydelser